Парник:
 Парник — господарська будова для рослинництва;
 Парник — село в Волотовському районі Новгородської області.

Див. також 
 Теплиця